Catarina (Ceará), een gemeente in de Braziliaanse staat Ceará
Catarina (San Marcos), een gemeente in het Guatemalteekse departement San Marcos
Catarina (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Masaya
Catarina (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Orkaan Catarina, een tropische cycloon in 2004